Okręty US Navy o nazwie USS "Cohoes":
 Pierwszy  był monitorem o małym zanurzeniu.
 Drugi  został zwodowany w 1944.

Cohoes